Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не взяла участь через тривалу травму плеча.

Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Александру Возняк з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

MPS Group Championships, одиночний розряд
2009